The Eagle Has Landed kan syfta på:
 Citat från första månlandningen, månlandaren var namngiven Eagle och efter att den tagit mark rapporterade astronauten Neil Armstrong "The Eagle has landed" till kontrollrummet i Houston.
 Originaltitel för romanen Örnen har landat
 Originaltitel för filmen Örnen har landat
 The Eagle Has Landed, livealbum av Saxon